Dawsophila är ett släkte av svampar. Dawsophila ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dawsophila